Ангелы смерти 2: Секретные операции Второй мировой — компьютерная игра 2007 года, разработанная Ubisoft Romania и выпущенная Ubisoft для платформ ПК, PlayStation 3 и Xbox 360. Демоверсии для PlayStation Network и Xbox Live вышли 23 августа 2007 года.

Игровой процесс 
В то время как для определенных миссий требуются определенные самолеты, игрок может выбрать, на каком самолете летать.

Отзывы критиков 

Игра получила средние отзывы, согласно агрегатору рецензий Metacritic.

Примечания 

Компьютерные игры 2007 года
Компьютерные игры, разработанные в Румынии
Авиасимуляторы
Компьютерные игры, разработанные Ubisoft Bucharest
Компьютерные игры, изданные Акеллой
Компьютерные игры, изданные Ubisoft Entertainment